Fernando Goñi puede referirse a:

 Fernando Goñi Erice, jugador navarro de pelota vasca;
 Fernando Goñi Merino, político asturiano del Partido Popular.